Győröd (románul Ghiroda), Románia, Bánság, Temes megye
Alsógyőröd, Nagygyőröd része
Felsőgyőröd, Nagygyőröd része
Nagygyőröd (szlovákul Veľký Ďur), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás